Балдуин IV де Эно (1108—1171) — граф Геннегау (Эно) в 1120—1171 годах.
 Балдуин IV Иерусалимский (1161—1185) — король Иерусалима с 1174 года.
 См. также 
 Бодуэн IV